Ted kan avse:

Ted (namn) – ett namn, ursprungligen en kortform av namnet Teodor
Ted Gärdestad – en svensk sångare
Ted (musikalbum) – ett album av Ted Gärdestad
Ted – För kärlekens skull – en spelfilm om Ted Gärdestad
Ted – ett av arbetsnamnen för den fiktiva figuren Bert Ljung, se Bert Ljung
TED (konferens) – en återkommande tvärvetenskaplig konferens
Ted (film) – en amerikansk komedifilm från 2012